Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. Februar bis zum 1. März 2014 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in São Paulo die Brasil Open sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten. In der Woche davor fand das gleichnamige Turnier der WTA Tour 2014 statt.

Der Titelverteidiger im Einzel Novak Đoković trat auch in diesem Jahr wieder an und war an erster Position gesetzt. Er scheiterte im Halbfinale am ehemaligen Weltranglistenersten Roger Federer, der seinerseits das Turnier zum insgesamt sechsten Mal gewinnen konnte. Im Finale besiegte er Tomáš Berdych in drei Sätzen und holte damit seinen 78. Karrieretitel im Einzel. Im Doppel gewannen Mahesh Bhupathi und Michaël Llodra den Titel im letzten Jahr. In diesem Jahr standen sich die zwei topgesetzten Duos gegenüber. Dabei gewannen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Für Bopanna war dies nach 2012 der zweite Titel in Dubai.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 fand am 22. und 23. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Dubai